Masto ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Cortez Masto (* 1964), US-amerikanische Politikerin
 Raffaele Masto (1953–2020), italienischer Journalist Und Buchautor